Bangui ist der Name folgender Orte:
 Bangui, die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik
 Bangui (Ilocos Norte), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Bangui (Niger), eine Landgemeinde in Niger
 Bangui (Guanling), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Guizhou
 Bangui (Präfektur), eine Präfektur der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch: